Сімна́дцять миттє́востей весни́:

 Сімнадцять миттєвостей весни (роман) — книга радянського письменника Юліана Семенова.
 Сімнадцять миттєвостей весни (телесеріал) — один з перших радянських телесеріалів. Знятий за однойменним твором Юліана Семенова.